Suro-Craic steht für:

 Suro-Craic, ein osttimoresischer Suco, Gemeinde Ainaro
 Suro-Craic (Ort, Suro-Craic), ein Ort im gleichnamigen Suco
 Suro-Craic (Aldeia, Leolima), eine Aldeia im Suco Leolima, Gemeinde Ainaro
 Suro-Craic (Ort, Leolima), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia